Чемпионат мира по снукеру 1985 (, также известен как 1985 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 12 по 29 апреля 1985 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Деннис Тейлор, обыгравший в финале Стива Дэвиса со счётом 18:17 (66-62 в последней партии).

Финал  

 

Этот финал, завершившийся заполночь, долго держал рекорд по продолжительности и был признан самым запоминающимся и захватывающим из всех когда-либо сыгранных снукерных матчей. По версии британского телеканала «Channel 4» финальная игра чемпионата мира 1985 года вошла в десятку самых значимых и запоминающихся спортивных событий страны (9 место).

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: GB£ 300 000
 Победитель: £ 60 000
 Финалист: £ 35 000
 Полуфиналисты: £ 20 000
 Четвертьфиналисты: £ 10 000
 1/8 финала: £ 5 250
 1/16 финала: £ 2 500
 Высший брейк: £ 4 500
 Максимальный брейк: £ 60 000

Наивысший брейк 

 143 — Билл Вербенюк (1/16 финала). Всего на чемпионате мира 1985 года было 14 сенчури-брейков.

Результаты

Основной турнир

Примечания

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1985 год в снукере